Roemeense gemeenten:
 Slobozia (Argeș)
 Slobozia (Giurgiu)
 Slobozia (Ialomița)

In Moldavië:
 Slobozia (stad in Moldavië)
 Slobozia (arrondissement), een arrondissement van de autonome regio Transnistrië